Ellenrieder peut faire référence à :

 Marie Ellenrieder (1791-1863), peintre, graveur et dessinatrice
 Rudolph Ellenrieder (1781-?), graveur

Références